Il doppio del torneo di tennis IPP Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Yves Allegro e Michael Kohlmann che hanno battuto in finale Christopher Kas e Philipp Petzschner 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Michael Kohlmann (Campioni)
 James Auckland /  Uros Vico (primo turno)

 Christopher Kas /  Philipp Petzschner (finale)
 Mark Hilton /  Jonathan Marray (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Open 2005